Джон де Уиллоуби (; 6 января 1328/29 — 29 марта 1372) — английский аристократ, 3-й барон Уиллоуби де Эрзби с 1349 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Джон де Уиллоуби был сыном Джона де Уиллоуби, 2-го барона Уиллоуби де Эрзби, и Джоан Рослин. После смерти отца в 1349 году он унаследовал земли в Линкольншире и баронский титул, после чего его регулярно вызывали в парламент. Лорд Джон принимал участия в военных действиях на континенте: во взятии Кале (1347 год), в битве при Пуатье (1356 год), в кампаниях 1359 и 1360 годов, в 1371 году сражался в Гаскони. Он умер в 1372 году.

Джон был женат на Сесили Уффорд, дочери Роберта де Уффорда, 1-го графа Саффолк. В этом браке родились сыновья Роберт (1349—1396), ставший 4-м бароном Уиллоуби де Эрзби, и Уильям.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Родившиеся в 1320-е годы
3
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Пуатье (1356)
Участники осады Кале (1346)
Джон